Eugeniusz Kamiński (1931–2018) – polski aktor
 Eugeniusz Kamiński (1923–1995) – polski inżynier mechanik, profesor
 Eugeniusz Kamiński – polski inżynier rolnik, profesor